Úri muri (în ) se poate referi la:

 Úri muri (Chef boieresc), un roman scris de Zsigmond Móricz și publicat în 1928
 Úri muri, un film din 1949, regizat de Frigyes Bán, care a ecranizat romanul
 Úri muri, o adaptare teatrală a romanului, publicată în 1971